Medizinproduktebetreiberverordnung steht für:

 Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV), Deutschland
 Medizinproduktebetreiberverordnung (Österreich)